Кампо Очо има више значења:

 Кампо Очо (Гвадалупе), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Кампо Очо, Ел Капулин (Нуево Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Кампо Очо, Ла Онда (Мигел Ауза), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику